América pode se referir aos seguintes clubes do Espírito Santo:

Clubes 
 América Futebol Clube (Linhares) - Clube de futebol brasileiro já extinto com sede em Linhares
 América Futebol Clube (Vitória) - Clube de futebol brasileiro já extinto com sede em Vitória

Ver também 
 América Futebol Clube

Desambiguações de clubes